Die Saison 2019/20 war die achte Spielzeit der B-Juniorinnen-Bundesliga. Die Saison begann am 31. August 2019. Gespielt wurde in drei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften.

Die Saison wurde Mitte März aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nach dem 13. Spieltag abgebrochen. Es wurde kein Deutscher Meister ausgespielt, sondern drei Staffelmeister. Zudem entfiel der Abstieg. Die abschließende Saisonwertung fand auf Basis des letzten Tabellenstands statt. Bei unterschiedlicher Anzahl ausgetragener Spiele wurde der Punkteschnitt pro absolviertem Spiel (Quotientenregelung) ermittelt.

Staffel Nord/Nordost 
Staffelsieger wurde der Nachwuchs des Hamburger SV. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

Staffel West/Südwest 
Staffelsieger wurde der Nachwuchs der SGS Essen. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

Staffel Süd 
Staffelsieger wurde der Nachwuchs des SV Alberweiler. Die ersten drei Ränge ergaben sich aufgrund der Quotientenregelung. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Tabelle

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2019/20 bei dfb.de
 Staffel West/Südwest 2019/20 bei dfb.de
 Staffel Süd 2019/20 bei dfb.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019/20